oblik, odnos krivih i ravnih površina u vanjskom izgledu

Hrvatski otoci:
 Oblik (Vrgada)
 Oblik (Zlarin)